Merlino est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Merlino, commune italienne située dans la province de Lodi en Lombardie.

Patronyme 

 Francesco Saverio Merlino (1856–1930), avocat et homme politique italien.
 Jean-Marie François Merlino (1737-1805), homme politique français.
 Myrta Merlino (1969-), journaliste italienne.
 Tatiana Merlino, journaliste brésilienne.

Patronyme italien
Toponymie italienne